Windawa (Ventspils) – miasto na Łotwie
 Windawa (Venta) – rzeka na Litwie i Łotwie